Група реагування на інциденти інформаційної безпеки (ГРІІБ), ( (ISIRT)) — це група кваліфікованих та надійних членів організації, яка виконує, координує й підтримує реагування на порушення інформаційної безпеки, що зачіпають інформаційні системи в межах визначеної зони відповідальності.

Опис 

Дана група іноді може доповнюватися зовнішніми експертами, наприклад, з загальновизнаною групи реагування на комп'ютерні інциденти або комп'ютерної групи швидкого реагування (КГШР).

ГРІІБ створюється для забезпечення організації відповідним персоналом для оцінки, реагування на інциденти інформаційної безпеки та отримання досвіду з них, а також необхідної координації, менеджменту, зворотного зв'язку і процесу передачі інформації. Члени ГРІІБ беруть участь у зниженні фізичної, матеріальної та фінансового шкоди, а також шкоди для репутації організації, пов'язаної з інцидентами інформаційної безпеки.

Склад ГРІІБ 
 Кількість і склад даного персоналу повинні відповідати масштабу й цілям діяльності організації.
 ГРІІБ може представляти собою окремо створену команду або колектив залучених працівників з різних підрозділів організації (наприклад, ІТ/телекомунікації, бухгалтерія, відділи кадрів і маркетингу).
 Керівник ГРІІБ повинен мати окрему лінію для оповіщення керівництва, ізольовану від інших бізнес-процесів.

Обов'язки ГРІІБ 
Обов'язки ГРІІБ можна розділити на 2 основні групи:

 дії в реальному часі, безпосередньо пов'язані з головним завданням — реагуванням на порушення;
 профілактичні дії, які відіграють допоміжну роль і здійснюються не в реальному масштабі часу.

Перша група включає оцінку входять доповідей (класифікація порушень) і роботу над надійшла інформацією разом з іншими групами, постачальниками послуг Internet та іншими організаціями (координація реагування), а також допомога локальним користувачам у відновленні роботи після порушення (вирішення проблем).
Класифікація порушень включає в себе:

 оцінка доповідей: вхідна інформація ранжується за ступенем важливості, співвідноситься з триваючими подіями і виявляються тенденціями;
 верифікація: виявляється порушення і його масштаби.
 категорування інформації: інформація, що відноситься до порушення (реєстраційні журнали, контактна інформація і т. д.) категоризується відповідно до політики розкриття інформації;
 координація: у відповідності з політикою розкриття відомостей про порушення повідомляються інші сторони.

Обов'язок вирішення проблем:

 технічна підтримка;
 викорінення проблем: усунення причин порушення та його проявів;
 відновлення: допомога в поверненні систем у нормальний стан.

Профілактичні дії:

 надання інформації: підтримка архіву відомих уразливих місць, способів вирішення минулих проблем чи організація списків розсилки з рекомендаційними цілями; надання засобів безпеки (наприклад, коштів аудиту);
 навчання і підготовка кадрів;
 оцінка продуктів;
 оцінка захищеності організації;
 консультаційні послуги.

Посилання 
 Інформаційна безпека

Примітки

Посилання 
 Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 
 Computer Incident Response Team 

Інформаційна безпека
Менеджмент